

Сэр Уи́льям Дэ́вид Росс (; 15 апреля 1877 — 5 мая 1971) — шотландский философ, известный разработкой проблем этики, а также историко-философской, переводческой и редакторской работой, связанной в основном с наследием Аристотеля.

В 1936—1940 годах — президент Британской академии.

Избранные труды

Этика 
 «Право и добро» (Ross, W. D. The Right and the Good. — Oxford: Clarendon Press, 1930)
 «Основания этики» (Ross, W. D. The Foundations of Ethics. — Oxford: Clarendon Press, 1939)
 «Этическая теория Канта» (Ross, W. D. Kant’s Ethical Theory. — Oxford: Clarendon Press, 1954)

Аристотелиана 
 Ross W. D. (пер.) Aristotle. Nichomachean Ethics. — Oxford: Clarendon Press, 1908
 Ross W. D. Aristotle. — London: Methuen, 1923
 Ross W. D. (ред.) Aristotle: Metaphysics. In 2 vols. — Oxford: Clarendon Press, 1924
 Ross W. D. (ред.) Aristotle: Physics. — Oxford: Clarendon Press, 1936
 Ross W. D. (ред.) Aristotle: Parva Naturalia. — Oxford: Clarendon Press, 1955
 Ross W. D. (ред.) Aristotle: Prior and Posterior Analytics. — Oxford: Clarendon Press, 1957
 Ross W. D. (ред.) Aristotle: De Anima, Oxford: Clarendon Press. — 1961

Прочее 
 Ross, W.D. Plato’s Theory of Ideas. — Oxford: Clarendon Press, 1951

Ссылки по теме 
 Aristotle. Works — Переводы Аристотеля на англ. яз. под редакцией Росса (3354 c., включая Organon, Physics, On the Heavens, On Generation and Corruption, Meteorology, On the Soul, Parva Naturalia, History of Animals, On the Parts of Animals, On the Motion of Animals, On the Gait of Animals, On the Generation of Animals, Metaphysics, Nicomachean Ethics, Politics, Athenian Constitution, Rhetoric, Poetics) на archive.org.

Философы Шотландии
Философы Великобритании
Персоналии:Этика
Аристотелеведы
Переводчики Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Президенты Британской академии
Члены Британской академии
Президенты Классической ассоциации